Cascina Moncucco ima više značenja:
 Cascina Moncucco, Pavia
 Cascina Moncucco, Torino